

Storia 
 Ingria – regione storica dell'Europa Nordorientale, sul Mar Baltico
 Ingria svedese – provincia dell'Impero svedese
 Repubblica dell'Ingria Settentrionale – stato europeo del passato

Geografia 
 Ingria – comune italiano del Piemonte

Zoologia 
 Ingria – brachiopode fossile

Pagine correlate 
Finlandesi d'Ingria